Фридрих II Еуген (Штутгарт, 21. јануар 1732 − Хоенхајм, 23. децембар 1797) је био војвода Виртемберга. Био је син Карла Александра и Марије Аугусте од Турна и Таксиса.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1732.
Умрли 1797.
Војводе Виртемберга
Династија Виртемберг